A Head Full of Dreams Tour és la setena gira de concerts de la banda de rock britànica Coldplay. Es mostra el material del seu recent setè àlbum d'estudi, A Head Full of Dreams (2015). Aquesta producció va començar a Amèrica del Sud el 31 de març de 2016, a la ciutat de la Plata, Argentina.

Antecedents 
El novembre de 2015, Coldplay va anunciar les dates per Amèrica del Sud i Europa de la A Head Full of Dreams Tour a través de la seva pàgina web oficial, amb 105 espectacles confirmats a diversos països d'Amèrica Llatina i Europa l'any 2016.

Teloners 
 Lianne La Havas (Amèrica Llatina, tot el trajecte) (Europa, tot el trajecte; excepte Zúrich (1a data) i Estocolm)
 HANA (La Plata—Argentina)
 María Colores (Santiago—Xile)
 Gala Briê (Llima—Perú)
 Tiê (Sao Paulo - Rio de Janeiro—Brasil)
 Elsa i Elmar (Bogotà—Colòmbia)
 Ximena Sariñana (Mèxic D. F.—Mèxic, les tres dates)
 Alessia Cara (Europa, Tot el Trajecte; excepte Zúrich (1a data) i Londres (2a i 3a Data))
 Foxes (Zúrich—Suïssa, 1a Data)
 Birdy (Estocolm—Suècia)
 Reef (Londres—Anglaterra, 2a i 3a Data)

Llista de cançons

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 

Gires musicals de Coldplay